Лёбенихтская ратуша была зданием расположенным в Лёбенихтском Длинном переулке.

История 
После слияния районов Кёнигсберга здание ратуши использовалось в различных целях. Во время большого пожара в Лёбенихте, в 1764 году, готическое здание ратуши выгорело дотла и превратилось в руины. После реконструкции здание стало использоваться как место встреч лёбенихстских пивоваров и городской гвардии. После этого книготорговец Филипп Кристоф Кантер купил здание ратуши для своих целей. В 1769 году Иммануил Кант жил и преподавал на одном из чердаков этого здания. В 1788 году книжный издатель Готтлиб Леберехт Хартунг в очередной раз купил это здание. Новый пожар, в 1876 году, уничтожил здание. После восстановления, в здании разместились редакции газет «Hartungsche Zeitung», а затем «Königsberger Tageblatt».

См. также 
 Альтштадтская ратуша
 Кнайпхофская ратуша

Литература 
 Robert Albinus: Königsberg-Lexikon. Stadt und Umgebung. Flechsig, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.
 Richard Armstedt: Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Hobbing & Büchle, Stuttgart 1899 (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen. 2, Städtegeschichten), (Nachdruck: Melchior-Verlag, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939102-70-9
 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen, 3 Bände. 2./3. ergänzte Auflage. Böhlau, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 Baldur Köster: Königsberg. Architektur aus deutscher Zeit. Husum Druck, Husum 2000, ISBN 3-88042-923-5.
 Jürgen Manthey: Königsberg — Geschichte einer Weltbürgerrepublik. Hanser, München 2005, ISBN 3-446-20619-1.
 Gunnar Strunz: Königsberg entdecken. Zwischen Memel und frischem Haff. Trescher, Berlin 2006, ISBN 3-89794-071-X.

Примечания 

Ратуши Кёнигсберга